Националният отбор по футбол на Югославия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Югославската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми 

 Световни първенства

 Европейски първенства

Почетни листи

Участия

Голмайстори

Менажери

България – Югославия 

 След 1991 година ФИФА приема отбора на  за пряк наследник на отбора на Югославия.

Източници 

Футбол в Югославия
Югославия